Суперкубок Бразилії з футболу 2023  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 січня 2023 року між чемпіоном клубом Палмейрас та володарем кубка Бразилії клубом Фламенгу.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive

2023
Бразилія
Січень 2023
2023 у бразильському спорті